Тиманова:

 Тиманова, Вера Викторовна (1855—1942) — российская пианистка.
 Тиманова, Юлия (род. 1992) — российская футболистка.